Зябровка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зябровка — деревня в Зябровском сельсовете Гомельского района Гомельской области.
 Зябровка — посёлок в Прибытковском сельсовете Гомельского района Гомельской области.
 Зябровка — железнодорожная станция Белорусской железной дороги.
 Зябровка — военный аэродром недалеко от Гомеля.